Magistrat jako organ wykonawczy samorządu terytorialnego
 Magistrat Krakowski – Urząd Miasta Krakowa

Magistrat jako władze miejskie
 Magistrat Krakowski – Zarząd Miasta Krakowa

Magistrat jako siedziba władz miejskich
 Magistrat Krakowski – Pałac Wielopolskich

Kraków